Сергей Льво́в:
 Львов, Сергей Дмитриевич (1879—1959) — советский физиолог растений, член-корреспондент АН СССР.
 Львов, Сергей Лаврентьевич (1740—1812) — генерал от инфантерии, герой Очаковского штурма.
 Львов, Сергей Львович (1922—1981) — советский прозаик, критик, публицист, автор статей о советской и зарубежной литературе, произведений биографической и детской литературы.